Aegopodium anthriscoides är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Boissieu, och fick sitt nu gällande namn av H.Boissieu. Aegopodium anthriscoides ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
anthriscoides